Jan Buczkowski (ur. 1939) – polski menedżer, były wiceminister skarbu
 Jan Buczkowski (ur. 1961) – polski malarz i pedagog